Бердымурад Нурмурадов (28 августа 1968) — советский и туркменский футболист, тренер.

Биография 
Выступал за ашхабадский «Колхозчи/Копетдаг» во второй лиге СССР.

С 1992 играл в независимом чемпионате Туркменистана, одновременно входил в состав национальной сборной.

В 2003 возглавил «Копетдаг», оставаясь на посту вплоть до роспуска команды в 2008 году.

В 2008, вместе с Али Гурбани, возглавил столичный «Алтын асыр».

Семья 
Сын Селим - футболист, нападающий.

Статистика

Достижения 
 Многократный чемпион Туркменистана как игрок в составе «Копетдага» (1992—1995, 1998).
 Обладатель Кубка Туркменистана 1993 (забил гол в финале).
 Дважды был лучшим бомбардиром чемпионатов Туркмении — в 1993 (25 мячей) и 1994 (13 мячей).
 Лучший футболист Туркменистана 1993.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Ниса»
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Футбольные тренеры Туркменистана
Тренеры ФК «Копетдаг»